Grusin ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Grusin (* 1934), amerikanischer Musiker, Filmkomponist und Musikproduzent
 Don Grusin (* 1941), amerikanischer Musiker und Musikproduzent